Ахметович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ахметович, Лутво (1914—2007) — югославский хорватский военный и общественно-политический деятель, член Совета Федерации СФРЮ.
 Ахметович, Мерсудин (род. 1985) — боснийский футболист, нападающий.